Wilkowyja peut faire référencer à :

Toponymie
en Pologne :
de la voïvodie de Grande-Pologne
 Wilkowyja est un village du powiat de Gniezno
 Wilkowyja est un village du powiat de Jarocin
de la voïvodie de Łódź
 Wilkowyja est un village du powiat de  Łask
de la voïvodie de Mazovie
 Wilkowyja est un village